Sokoto steht für:  

 Sokoto (Nigeria), Stadt in Nigeria
 Sokoto (Bundesstaat), Bundesstaat in Nigeria
 Sokoto (Fluss), Fluss in Nigeria 

Siehe auch:
 Kalifat von Sokoto, historisches Kalifat in Nigeria (19. Jahrhundert)